FHD peut désigner :
 Full High Definition, une appellation commerciale qui signifie qu'un appareil est capable d'afficher une image vidéo constituée de  et de  par ligne.